I risultati completi del motomondiale 1989 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Classifica piloti

Classe 250 
Classifica piloti

Classe 125 
Classifica piloti

Classe 80 
Classifica piloti

Classe sidecar
Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

1989